Славен:
 Славен, Пётр Антонович (1874—1919) — русский военный деятель и советский военачальник
 Славен — Сказание о Словене и Русе и городе Словенске
  (NK Slaven Živinice) — боснийский футбольный клуб из Живинице

См. также 
 «Славен Белупо» () — хорватский футбольный клуб из города Копривница
 Слейвен, Берни (; род. 1960) — ирландский и шотландский футболист